Jméno a příjmení Silviu Lung má více nositelů:
 Silviu Lung (1956) (* 1956) – rumunský fotbalista a reprezentant, otec
 Silviu Lung (1989) (* 1989) – rumunský fotbalista a reprezentant, syn